Globočnjak je lahko:

Globočnjak, potok, ki teče po Postojnski kotlini in se izliva v potok Nanoščica
Globočnjak, pritok potoka Pasjek, vzhodno od Litije